Борисфен (на острове Березань в устье Днепра) — первая греческая колония в Северном Причерноморье, позднее её центр переместился севернее в Ольвию; основана ок. 647 г. до н. э.
 Тира (сейчас Белгород-Днестровский, основана ок. 502 г. до н. э.);  самый старый город (из существующих) Украины.
 Ольвия (район села Парутино, основана в первой четверти VI века до н. э., один из крупнейших полисов региона);
 Керкинитида (сейчас Евпатория, основана около 550 г. до н. э. ионийцами. В IV — ІІ вв. до н. э. находилась под властью Херсонеса, затем захвачена и практически разрушена скифами.);
 Херсонес Таврический (сейчас на его месте Севастополь; основан гераклейцами около 528 г. до н. э.) — важнейший город юго-западной Таврии; ослабленный борьбой со степными кочевниками и Боспором, попал в зависимость от Рима, позднее стал владением Византии. Его преемником стало княжество Феодоро.
 Калос-Лимен (у пгт Черноморское) — основан в IV в до н. э. ионийцами. В конце IV в до .н. э. был захвачен херсонеситами; стал ареной противостояния между греками и степными народами — скифами и сарматами. Уничтожен сарматами в І в н. э.
 Феодосия — основана в середине VI века до н. э., с 355 г. до н. э. — захвачена Боспорским царством. После гуннского нашествия — аланское, затем хазарское поселение, постепенно опустевшее. Возрождение началось с 1267 г., когда это место было выкуплено у татар генуэзцами под торговую факторию и где возродился город под именем Кафа;

 Пантикапей  Боспорского царства (ныне Керчь, основан в самом конце VΙΙ в. до н. э. или первой четверти VΙ в. до н. э.) с прилегающими к нему полисами и поселениями, также вошедшими в состав Боспорского царства:
Нимфей
 Тиритака
 Мирмекий
 Илурат
 Киммерик
Акра
 Китей
 Зенонов Херсонес
 Гераклий
 Порфмий
 Парфений

На азиатской стороне Боспора Киммерийского:

Гермонасса — основана милетянами в первой четверти VI века до н. э.
 Кепы — основаны милетянами в 580-е — 570-е годы до н. э.
Корокондама
 Патрей — основан не позднее третьей четверти VI века до н. э.
 Фанагория — основана вскоре после 543 года до н. э., крупнейший город на азиатской стороне Керченского пролива;
 Киммерий
 Ахиллий
 Бата
В античные времена политическое устройство было близко к устройству метрополий. Местные жители занимались сельским хозяйством, рыболовством, ремеслами и торговлей. Через колонии осуществлялся вывоз хлеба, шкур из Скифии в Грецию, взамен завозились в основном керамика, вино, оливковое масло.

Около 480 г. до н.э. греческие полисы на берегах нынешнего Керченского пролива (Боспора Киммерийского) были объединены под властью Пантикапея в Боспорское царство.

В І в. до н. э. Боспорское царство попало в зависимость от малоазийского Понтийского царства, а позднее — от Римской империи, для которой Северное Причерноморье стало захолустной северо-восточной окраиной. Также в зависимости от Рима оказались Тира и Ольвия. Римская крепость известна южнее современной Ялты (Харакс).

Практически все греческие полисы Причерноморья погибли или перенесли глубочайший кризис во времена Великого переселения народов. Более всего «продержался» Херсонес (благодаря тому, что находился в составе Римской, а позднее — Византийской империй) — до 1399 года, когда был разрушен войсками Тимура (мурза Едигей) и окончательно заброшен.

Греческие колонии являлись форпостом античной, а позднее христианской цивилизации в варварском мире юго-восточной Европы. Здесь, в Херсонесе, в IX в. крестился Великий князь киевский Владимир, отсюда же на север шло распространение христианства на Русь.

Преемником греческих колоний в Крыму в средние века было православное княжество Феодоро на юге полуострова. Греки также составляли большинство населения в генуэзских колониях Крыма. Значительная часть их погибла вследствие турецкого завоевания в 1475 г., оставшиеся были в значительной степени отюречены, приняли ислам. Окончательно греки были выселены из Крыма Екатериной ІІ в 1778 г. в Приазовье (со временем частично вернулись) и в 1943 г.

Литература 
 
 Карышковский П.О Монеты Ольвии. Киев, 1988
  на сайте academia.edu

Древнегреческие колонии
Древнегреческие колонии в Крыму
Древняя история Крыма